Stati Uniti d'America
 Tremont – villaggio della Contea di Tazewell, Illinois
 Tremont – città della Contea di Hancock, Maine
 Tremont – città della Contea di Itawamba, Mississippi
 Tremont – borough della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Tremont City – villaggio della Contea di Clark, Ohio